Коломыц — фамилия

 Коломыц, Эрланд Георгиевич (род. 1936) — советский и российский географ, геоэколог и ландшафтовед.
 Коломыц, Юрий Сергеевич (род. 1979) — российский футболист.